Anne Westerduin (Nederland), theoloog en schrijver uit Nederland geboren in 1971
 Anne Westerduin (België), Belgisch illustrator geboren in 1945